Петро́вское — название географических объектов.

Усадьбы 
 Петровское — усадьба в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Петровское — усадьба дворян Михалковых напротив Рыбинска.
 Петровское — усадьба князей Тюфякиных в черте современного Алексина.

Населённые пункты

Россия

Башкортостан 
 Петровское — деревня в Иглинском районе.
 Петровское — село в Ишимбайском районе.

Вологодская область 
 Петровское — деревня в Вологодском районе.
 Петровское — село в сельском поселении Талицкое Кирилловского района.
 Петровское — село в сельском поселении Николоторжское Кирилловского района.
 Петровское — деревня в Сокольском районе.
 Петровское — деревня в Череповецком районе.

Воронежская область 
 Петровское — село в Борисоглебском городском округе.
 Петровское — село в Лискинском районе.
 Петровское — село в Панинском районе.
 Петровское — деревня в Рамонском районе.

Владимирская область 
 Петровское — деревня в Ковровском районе.
 Петровское — деревня в Селивановском районе.

Ивановская область 
 Петровское — деревня в Ивановском районе.
 Петровское — деревня в Комсомольском районе.
 Петровское — село в Лежневском районе.
 Петровское — деревня в Приволжском районе.

Калининградская область 
 Петровское — посёлок в Нестеровском районе.

Калужская область 
 Петровское — село в Куйбышевском районе.
 Петровское — деревня в Перемышльском районе.

Кировская область 
 Петровское — село в Уржумском районе.
 Петровское — деревня в Шабалинском районе.

Костромская область 
 Петровское — деревня в Галичском районе.
 Петровское — деревня в Нерехтском районе.
 Петровское — деревня в Сусанинском районе.
 Петровское — деревня в Чухломском районе.

Краснодарский край 
 Петровское — село в Отрадненском районе.

Курганская область 
 Петровское — село в Щучанском районе.
 Петровское — село в Юргамышском районе.

Курская область 
 Петровское — деревня в Кореневском районе.
 Петровское — деревня в Курском районе.
 Петровское — село в Советском районе.
 Петровское — село в Хомутовском районе.

Ленинградская область 
 Петровское — деревня в Ломоносовском районе.
 Петровское — посёлок в Приозерском районе.

Липецкая область 
 Петровское — деревня в Воловском районе.
 Петровское — село в Измалковском районе.
 Петровское — деревня в Тербунском районе.

Марий Эл 
 Петровское — деревня в Мари-Турекском районе.
 Петровское — село в Моркинском районе.
 Петровское — деревня в Юринском районе.

Москва 
 Петровское — бывшее село, вошедшее в состав Москвы в 1917 году.

Московская область 
 Петровское — деревня в Волоколамском районе.
 Петровское — село в Воскресенском районе.
 Петровское — деревня в городском округе Истра.
 Петровское — село в городском округе Истра.
 Петровское — село в Клинском районе.
 Петровское — посёлок в Ленинском городском округе.
 Петровское — деревня в Лотошинском районе.
 Петровское — село в городском поселении Калининец Наро-Фоминского района.
 Петровское — деревня в сельском поселении Веселёвское Наро-Фоминского района.
 Петровское — деревня в сельском поселении Кузнецовское Раменского района.
 Петровское — село в сельском поселении Софьинское Раменского района.
 Петровское — деревня в Серпуховском районе.
 Петровское — село в Шатурском районе.
 Петровское — село в Щёлковском районе.

Новгородская область 
 Петровское — деревня в Боровичском районе.
 Петровское — деревня в Демянском районе.
 Петровское — деревня в Любытинском районе.
 Петровское — деревня в Пестовском районе.

Оренбургская область 
 Петровское — село в Красногвардейском районе.
 Петровское — село в Саракташском районе.

Орловская область 
 Петровское — деревня в Мценском районе.

Пензенская область 
 Петровское — село в Башмаковском районе.

Псковская область 
 Петровское — деревня в Локнянском районе.
 Петровское — деревня в Новоржевском районе.
 Петровское — деревня в Опочецком районе.
 Петровское — село в Пушкиногорском районе.

Рязанская область 
 Петровское — деревня в Рыбновском районе.

Саратовская область 
 Петровское — село в Пугачёвском районе, упразднено в 2016 году.

Смоленская область 
 Петровское — деревня в Баклановском сельском поселении Демидовского района.
 Петровское — деревня в Закустищенском сельском поселении Демидовского района.
 Петровское — деревня в Новодугинском районе.
 Петровское — деревня в Рославльском районе.

Ставропольский край 
 Петровское — до 1965 года название города Светлоград.

Тамбовская область 
 Петровское — село в Жердевском районе.
 Петровское — село в Мучкапском районе.
 Петровское — село в Петровском районе.
 Петровское — деревня в Пичаевском районе.
 Петровское — деревня в Токарёвского района, бывший Васильевский сельсовет.
 Петровское — деревня в Токарёвского района, бывший Львовский сельсовет, в 2015 году включена в состав села Львово.

Тверская область 
 Петровское — деревня в Весьегонском районе.
 Петровское — деревня в Зубцовском районе.
 Петровское — село в Калининском районе.
 Петровское — деревня в Кесовогорском районе.
 Петровское — деревня в Кимрском районе.
 Петровское — деревня в Осташковском районе.
 Петровское — деревня в Рамешковском районе.
 Петровское — деревня в Большемалинском сельском поселении Сандовского района.
 Петровское — деревня в Лукинском сельском поселении Сандовского района.
 Петровское — село в Сонковском районе.
 Петровское — до 1919 года название деревни Володарское в Кимрском районе.

Тульская область 
 Петровское — деревня в Ефремовском районе.
 Петровское — деревня в Кимовском районе.
 Петровское — село в Одоевском районе.
 Петровское — деревня в Тепло-Огаревском районе.
 Петровское — деревня в Узловском районе.
 Петровское — деревня в Кожинском сельском поселении Чернского района.
 Петровское — деревня в Полтевском сельском поселении Чернского района.
 Петровское — деревня в Щёкинском районе.

Ульяновская область 
 Петровское — село в Чердаклинском районе.

Челябинская область 
 Петровское — село в Увельском районе.

Ярославская область 
 Петровское — деревня в Большесельском районе.
 Петровское — деревня в Брейтовском районе.
 Петровское — деревня в Даниловском районе.
 Петровское — деревня в Приволжском сельском поселении Мышкинского района.
 Петровское — деревня в Охотинском сельском поселении Мышкинского района.
 Петровское — село в Переславском районе.
 Петровское — деревня в Пошехонском районе.
 Петровское — посёлок городского типа в Ростовском районе.
 Петровское — деревня в Ярославском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Петровское — прежнее название села Ленинское в Ленинском районе.

Украина

Винницкая область 
 Петровское — до 2016 года название поселка Синежупанники в Шаргородском районе.

Днепропетровская область 
 Петровское — бывшее село в Зайцевском сельском совете Синельниковского района, ликвидировано в 1993 году.
 Петровское — село в Солонянском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Бабаково в Васильковском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Зелёное в Межевском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Вербки-Осокоровка в Новоалександровском сельском совете Синельниковского района.

Донецкая область 
 Петровское — село в Енакиевском городском совете.
 Петровское — село в Оленовском поселковом совете Волновахского района.
 Петровское — село в Петровском сельском совете Волновахского района.
 Петровское — село в Шиловском сельском совете Добропольского района.
 Петровское — село в Петровском сельском совете Старобешевского района.
 Петровское — село в Стыльском сельском совете Старобешевского района.
 Петровское — село в Тельмановском районе.
 Петровское — село в Шахтёрском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Пазено в Бахмутском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Петровка Волновахского района.
 Петровское — до 2016 года название села Петровка в Золотоколодезском сельском совете Добропольского района.
 Петровское — до 2016 года название поселка Степовое в Ясиноватском районе.

Запорожская область 
 Петровское — село в Вольнянском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Зеленополье в Запорожском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Степовое в Каменско-Днепровском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Петропавловка в Черниговском районе.

Киевская область 
 Петровское — до 2016 года название села Петропавловское в Бориспольском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Дмитровка в Вышгородском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Полковничье в Згуровском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Новая Маковка в Ракитнянском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Юшков Рог в Таращанском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Старый Мост в Иванковском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Выселка в Великоприцковском сельском совете Кагарлыкского района.
 Петровское — до 2016 года название села Гороховское в Гороховском сельском совете Кагарлыкского района.
 Петровское — до 2016 года название села Выселковое в Халчанском сельском совете Кагарлыкского района.
 Петровское — до 2016 года название села Святопетровское в Киево-Святошинском районе.

Кировоградская область 
 Петровское — село в Александрийском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Пищанское в Новоукраинском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Козацкое в Петровском районе.

Луганская область 
 Петровское — город в Краснолучском городском совете.
 Петровское — село в Старобельском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Вестатовка в Сватовском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Грековка в Кременском районе.

Николаевская область 
 Петровское — село в Березнеговатском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Водокачка в Витовском районе.

Одесская область 
 Петровское — село в Ширяевском районе, ликвидировано в 2010 году.
 Петровское — до 2016 года название села Петрово в Беляевском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Полишпаково в Великомихайловском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Жуковское в Орджоникидзевском сельском совете Ширяевского района.

Сумская область 
 Петровское — до 2016 года название села Мелячиха в Белопольском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Маракучка в Великописаревском районе.

Харьковская область 
 Петровское — село в Балаклейском районе.
 Петровское — село в Двуречанском районе.
 Петровское — село в Кегичевском районе, ликвидировано.
 Петровское — село в Краснокутском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Мирное в Близнюковском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Заречное в Волчанском районе.
 Петровское — с 1928 по 2016 год название села Петровка в Зачепиловском районе.
 Петровское — с 1959 по 2016 год название села Украинское в Лозовском районе.
 Петровское — с 1928 по 2016 год название села Степовое в Чугуевском районе.

Херсонская область 
 Петровское — до 2016 года название села Благодатное в Белозёрском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Новая Шестерня в Высокопольском районе.

Хмельницкая область 
 Петровское — до 2016 года название села Бутовцы в Волочисском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Балиновка в Дунаевецком районе.
 Петровское — до 2016 года название села Хутор Дашковский в Старосинявском районе.

Черкасская область 
 Петровское — до 2016 года название посёлка Лесовое в Каменском районе.

Черниговская область 
 Петровское — село в Куликовском районе, ликвидировано в 1999 году.
 Петровское — село в Прилукском районе.
 Петровское — до 1926 года название поселка Перемога в Бахмачском районе.
 Петровское — до 2016 года название села Вишнёвое в Халимоновском сельсовете Бахмачского района.
 Петровское — до 2016 года название села Вишнёвое в Фастовецком сельсовете Бахмачского района.
 Петровское — до 2016 года название села Мостище в Козелецком районе.

См. также